Herman Diedrich Spöring ist der Name folgender Personen:

* Herman Diedrich Spöring (Mediziner) (1701–1747), schwedischer Mediziner und Hochschullehrer deutscher Abstammung
 Herman Diedrich Spöring (Naturforscher) (1733–1771), schwedisch-finnischer Zeichner und Naturforscher